Uman oder Umán bezeichnet:

 Uman, Stadt in der ukrainischen Oblast Tscherkassy
 Rajon Uman, Verwaltungseinheit in der ukrainischen Oblast Tscherkassy
 Umán, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Umán, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 ʿUmān, das Sultanat Oman in Umschrift aus dem Arabischen
 Tecun Uman (1500–1524), Anführer oder Feldherr des Quiché-Stammes im heutigen Guatemala
 Ciudad Tecún Umán, Stadt im guatemaltekischen Departamento San Marcos